

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Céline Boutier (1993-), golfeuse française
 Guillaume Boutier (14??-1497), prélat français ;
 Jacques de Boutier de La Cardonnie (1723-1791), officier de marine et aristocrate français ;
 Jean Boutier (1953-), historien français.

Voir aussi 
 Le château Boutier dans le département du Lot en France.
 Jean-Claude Bouttier (1944-2019), boxeur français.
 

Homonymie de patronyme